Termenul public se poate referi la:
 public, totalitatea spectatorilor.
 servicii publice, ansamblu de servicii (prestații) plasate în fiecare stat pe raza administrațiilor publice și care au ca scop deservirea persoanelor care au nevoie de aceste servicii (ex transportul public, învățământul public, sănătatea publică, judecătoria publică, instituțiile publice, etc)  
 sectorul public, ansamblul organelor administrative prin care statul realizează sau impune politica sau voința exprimate în legile țării.
 bun public, bun ce aparține sau este furnizat de stat, la orice nivel.
 domeniu public, ansamblu de bunuri și de drepturi destinate pentru uz public (în drept administrativ) sau situația în care rămân opere literare, opere artistice sau opere științifice, la expirarea termenului de protecție a dreptului de autor.
 spațiu public, loc unde orice persoană are dreptul de a circula.
 Publico, ziar digital spaniol.
 Publico, ziar național portughez.
 El Publico, revistă spaniolă dedicată teatrului, publicată în perioada 1983-1992.

Vezi și

Legături externe